Mitchell County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Mitchell County (Georgia)
 Mitchell County (Iowa)
 Mitchell County (Kansas)
 Mitchell County (North Carolina)
 Mitchell County (Texas)